O nome Rosa foi usado para dar nome a cinco ciclones tropicais no Oceano Pacífico nordeste:

 Furacão Rosa (1978) - Furacão de categoria 1 que trouxe chuvas moderadas para Baja California Sur, México.
 Tempestade tropical Rosa (1982) - Tempestade tropical que trouxe chuvas moderadas para a costa ocidental do México como uma depressão tropical.
 Furacão Rosa (1994) - Furacão de categoria 2 que atingiu a costa de Sinaloa, México, causando 4 fatalidades.
 Tempestade tropical Rosa (2000) - Tempestade tropical que atingiu a costa sudoeste do México e que provocou danos mínimos.
 Tempestade tropical Rosa (2006) - Tempestade tropical a oeste da costa do México. Nunca ameaçou a costa.

Desambiguação